

Persone 
Alessandro Benvenuti – attore, cabarettista, commediografo, regista, sceneggiatore e scrittore italiano
Andrea Benvenuti – ex mezzofondista italiano
Arnaldo Benvenuti – musicista e compositore italiano
Augusto Benvenuti – scultore italiano
Benvenuto Benvenuti – pittore italiano
Cesare Benvenuti – filosofo e teologo italiano
Feliciano Benvenuti – giurista, accademico, rettore e avvocato italiano
Francesco Benvenuti – storico italiano
Giacomo Benvenuti – compositore italiano italiano
Gianfranco Benvenuti – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Giovanni Antonio Benvenuti – cardinale e vescovo cattolico italiano
Giovanni Battista Benvenuti, detto l'Ortolano – pittore italiano
Giuseppe Benvenuti – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Guido Benvenuti – ex schermidore e dirigente sportivo italiano
Jolanda Benvenuti – montatrice italiana
Leonardo Benvenuti, detto anche Leo – sceneggiatore italiano
Lodovico Benvenuti – partigiano e deputato italiano
Marcello Benvenuti – ex altista italiano
Maria Beatrice Benvenuti – arbitro di rugby a 15 italiana
Maria Giuseppina Benvenuti, nata Zeinab Alif, conosciuta come la Moretta – religiosa sudanese
Marino Benvenuti – psichiatra italiano
Mauro Benvenuti – calciatore italiano
Nicola Benvenuti – organista e compositore italiano
Nino Benvenuti, propr. Giovanni Benvenuti – ex pugile, attore e politico italiano
Paolo Benvenuti – accademico, giurista e filosofo del diritto italiano
Paolo Benvenuti – regista, sceneggiatore e produttore
Pietro Benvenuti – pittore italiano
Rolly Benvenuti, propr. Rolando Benvenuti – ex hockeista su ghiaccio e personaggio televisivo italiano
Roberto Benvenuti – politico italiano
Sergio Benvenuti – scultore, scenografo e medaglista italiano
Simone di Filippo Benvenuti, detto Simone dei Crocifissi – pittore italiano
Tommaso Benvenuti – rugbista a 15 italiano
Vittorina Benvenuti – attrice italiana

Altro
 Benvenuti – album dei Selton del 2021 
Benvenuti – famiglia nobile del cremasco

Pagine correlate 
Palazzo Benvenuti
Villa Benvenuti